Verbrechen steht für:

 Verbrechen, Rechtsverstoß

Werktitel:
 Verbrechen, Buch, siehe Ferdinand von Schirach #Verbrechen, 2009
 VERBRECHEN nach Ferdinand von Schirach, ZDF-Krimiserie (2013)
 Die Zeit – Verbrechen, deutschsprachiger Kriminalpodcast

Siehe auch:

 Verbrecher Verlag (Berlin)
 Verbruch (Einbrechen unterirdischer Hohlräume)